Оле́йникова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Олейникова, Евгения Сергеевна (род. 1994) — украинская пловчиха в ластах.
 Олейникова, Елена Анатольевна (род. 1976) — российская легкоатлетка.
 Олейникова, Пелагея Гавриловна (1910—1988) — звеньевая совхоза, Герой Социалистического Труда (1948).

Составные фамилии 
 Нобель-Олейникова, Марта Людвиговна (1881—1973) — русский врач, благотворительница, общественный деятель.